Wallenberg (familie), een invloedrijke Zweedse familie. Uit deze familie:
André Oscar Wallenberg (1816-1886), Zweeds bankier en politicus
Gustav Wally (1905-1966), Zweeds danser, acteur en regisseur
Knut Agathon Wallenberg (1853-1938), Zweeds bankier en politicus
Raoul Wallenberg (1912-?), Zweeds diplomaat
Adolf Wallenberg (1862-1949), Duits internist en neuroloog
Syndroom van Wallenberg, een naar hem vernoemd syndroom op basis van een infarct van de hersenstam
Wallenberg (musicus) (Petter Wallenberg), een Zweeds muzikant

Zie ook
Wallenburg